Zaken:
Vorst (heerser), koning, keizer en dergelijke
Vorst (weer), weersgesteldheid waarbij het vriest
Vorst (dakpan), synoniem voor de nok van een dak, bovenste rij pannen van een dak

Plaatsen:
Vorst (toponiem)
Vorst (Antwerpen), deelgemeente van de Vlaamse gemeente Laakdal
Vorst (Brussel), gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Abdij van Vorst
Vorst (Kaarst), deelgemeente van de Duitse gemeente Stadt Kaarst
Vorst (Issum), deelgemeente van de Duitse gemeente Issum
Vorst (Mönchengladbach), onderdeel van het bij het Duitse stadsdistrict Mönchengladbach horende stadsdeel Hardt
Vorst (Tönisvorst), stadsdeel van de Duitse gemeente Tönisvorst
Vorst (Viersen), onderdeel van het bij het Duitse districthoofdstadje Viersen horende stadsdeel Süchteln
Vorst (Wachtendonk), deelgemeente van de Duitse gemeente Wachtendonk

Achternaam:
Van de Vorst (geslachtsnaam), geslachtsnaam Van de(r) Vorst
Harrie Vorst (1942), Nederlands psycholoog en methodoloog
Ies Vorst (1938), Nederlands-Israëlisch rabbijn, kinderboekenschrijver en ingenieur
Peter van der Vorst (1971), Nederlands tv-presentator, tv-producent, columnist en koningshuisdeskundige

Overige:
Burcht Vorst, een burcht in Algund, Zuid-Tirol
De vorst, Il Principe, boek van Niccolò Machiavelli uit 1513
Vorst Nationaal, Forest National, concertzaal in de Brusselse gemeente Vorst
Vorst-primaat, voorzitter van de Rijnbond